Aceasta este o listă cu jucători de fotbal importanți care au evoluat pentru CSA Steaua București. În general, acest lucru înseamnă că aceștia au jucat cel puțin 100 sau mai multe meciuri în Liga I pentru CSA Steaua București. Totuși sunt incluși și unii jucători care care au mai puțin de 100 de meciuri dar au avut contribuții semnificative la istoria și performanțele echipei.

Legendă 

Prezențe și goluri conform cărții și site-ului oficial al Stelei.Din 18 decembrie 2011.

(*) În prezent la Steaua

Bibliografie 
 Steaua Campioana Europei de Horia Alexandrescu, Ed. Militară, București, 1986.

Note 
Fotbaliștii care au creat istoria clubului Steaua București, 19 iulie 2011, fcsteaua.ro

 
 
 
 
 

FC Steaua București
Steaua București